FF5 steht für:

 Family Force 5
 Fast & Furious Five
 Final Fantasy V

FF5